Roman Ziobro – kontrabasista i gitarzysta basowy
 Zbigniew Ziobro – minister sprawiedliwości RP, prawnik, poseł na Sejm IV, V i VI kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego, były wiceprezes PiS-u
 Jan Ziobro – poseł na Sejm VII kadencji z okręgu wyborczego nr 15 (Tarnów)
 Jan Ziobro – polski skoczek narciarski
 Jacek Ziobro – artysta kabaretowy
 Kazimierz Ziobro – poseł na Sejm VII kadencji z okręgu wyborczego nr 22 (Krosno)